Liv Racing Xstra (UCI код: LIV) — нидерландская женская профессиональная шоссейная велокоманда. Титульным спонсором команды является Liv, суббренд тайваньского производителя велосипедов Giant Bicycles. Спортивный директор команды — Эрик ван ден Бом.

Гонщицы Liv Racing участвуют в гонках  и других престижных соревнованиях по женскому велоспорту по всему миру.

История команды

2009

2012 

Первая победа команды в сезоне была одержана на Тур Дренте, где победу одержала Марианна Вос. Первая победа команды в общем зачёте была одержана на Гран-при Эльзи Якобс, где Вос снова победила, а также выиграла этап; Аннемик ван Влёйтен также выиграла пролог и этап. В 2012 году Вос выиграла 5 этапов Джиро Роза, женской версии Джиро д’Италия, а также победила в общем зачёте. После этого Вос выиграла общий зачёт Тура Лимузена. Вос продолжила свою уверенную серию побед, выиграв групповую шоссейную гонку на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Последняя победа команды пришлась на Голландский женский тур, где Вос выиграла общий зачёт и одержала две победы на этапах. Позднее Вос выиграла групповую гонку на чемпионата мира 2012 года.

2013 
Марианна Вос открыла счёт команды, одержав победу на чемпионате мира по велокроссу 2013 года. Первая победа команды в сезоне на шоссе была одержана на Drentse 8 van Dwingeloo, где победу одержала Вос. В дальнейшем Вос выиграла Тур Дренте и Тур Фландрии. Как и в предыдущем сезоне, первая победа в общем зачёте была одержана на «Гран-при Эльзи Якобс», где Вос выиграла общий зачёт, зачёт по очкам и победила на этапе. Как и в прошлом году, Аннемик ван Влёйтен выиграла стартовый пролог. Вос продолжила свою серию побед на однодневных гонках, выиграв в  и . Вос не смогла сохранить свой титул победительницы на Джиро 2013 года, уступив , но выиграла очковую классификацию и три этапа. Вос также одержала победу на Трофи д’Ор.

2014 

Сезон 2014 года ознаменовался для команды другим началом сезона. Марианна Вос поздно начала свой шоссейный сезон, оставив команду для поддержки других гонщиков в первых гонках года. Люсинда Бранд выиграла первую в этом году генеральную классификацию команды на туре .  выиграла женскую велогонку Флеш Валонь Фемм, а Анна ван дер Брегген одержала победу на . Затем ван дер Брегген одержала победу в общем зачёте на Гран-при Эльзи Якобс. Вос выиграла очковую классификацию, а Ферран-Прево — горную и молодёжную классификации. Затем Вос одержала победу в общем зачёте на первом . В дальнейшем команда выиграла гонки на Emakumeen Euskal Bira (Ферран-Прево) и Giro d'Italia Femminile (Вос). После этого Вос выиграла дебютную гонку .

2015 
В январе команда заняла 1-е и 3-е место в чемпионате мира по велокроссу с Полин Ферран-Прево и Марианной Вос соответственно. Это был год, когда Вос находилась в режиме восстановления, взяв отпуск из-за травмы. В первой европейской шоссейной гонке сезона  команда ехала очень уверенно. За  до финиша Анна ван дер Брегген вместе с Эллен ван Дейк () вырвалась из лидирующей группы в составе 15 гонщиц на Моленберге. Дуэт увеличил своё преимущество на последующих булыжных участках, сдерживая группу преследования до финиша, где ван дер Брегген выиграла спринт.

В декабре 2015 года Rabobank объявил о прекращении спонсорства профессионального спорта в конце 2016 года, что заставило команду искать нового спонсора.

2016 
В ноябре 2016 года команда объявила, что в 2017 году она будет называться , подписав пятилетний спонсорский контракт с компанией WM3 Energie, расположенной в Нидерландах. Спонсорство Rabo-Liv прекратилось в конце 2016 года.

Марианна Вос возглавила команду, в которую вошли , Катаржина Невядома, , , , , , ,  и .

2017 
Марианна Вос начала год с участия в соревнованиях по велокроссу, выиграв восемь из двенадцати гонок, в которых она участвовала. Она в шестой раз выиграла чемпионат Нидерландов по велокроссу 2017 года. 28 января на чемпионате мира по велокроссу 2017 года в Люксембурге она заняла второе место.

В октябре команда объявила, что WaowDeals присоединится к команде в качестве титульного спонсора, а WM3 останется с командой в качестве вторичного спонсора после заключения пятилетнего соглашения с командой зимой 2016 года.

Состав команды

Победы команды

Сезон 2022 года

См. также 
 Rabobank Cycling Team

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Велоспорт в Нидерландах
Rabobank